Der Midwinter-Marathon war ein Marathon, der seit 1974 Ende Januar oder Anfang Februar in Apeldoorn stattfand. Er war der zweitälteste Marathon der Niederlande und wurde wegen seines ungewöhnlichen Termins auch von deutschen Läufern frequentiert.

Die Strecke verlief, von Start und Ziel auf der Loolaan im Zentrum von Apeldoorn abgesehen, in den Wäldern westlich der Stadt. Es wurde zuerst eine große Runde über Hoog Soeren und Assel gelaufen, dann eine kleine Runde über Hoog Soeren. Beide Runden wurden auch als separate Läufe angeboten (27,6 km bzw. 18,6 km), außerdem gab es einen 8-km-Lauf. Die Strecken waren zum größten Teil asphaltiert, das Profil war leicht wellig.

Seit 2015 wird die Marathonrunde nicht mehr gelaufen.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:16:00 h, Ko van der Weijden (NED), 1978
 Frauen: 2:39:20 h, Petra Kamínková (CZE), 2008

Siegerliste 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 

 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Offizielle Website (niederländisch/englisch)
 Midwinter-Marathon auf marathoninfo.free.fr
 
 Laufberichte vom Midwinter-Marathon auf marathon4you.de

Fußnoten 

Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Apeldoorn
Gegründet 1974